The Man Who Forgot – cortometraggio del 1916 diretto da Ernest G. Batley
The Man Who Forgot – film del 1917 diretto da Émile Chautard
The Man Who Forgot – film del 1919 diretto da F. Martin Thornton
The Man Who Forgot – film del 1927 diretto da A.R. Harwood